A hágó a következő neveket jelöli:
 Hágó, földrajzi fogalom
 Hágó (település), falu Romániában, Maros megyében